Un voile de la mariée désigne communément la pièce de tissu qui recouvre symboliquement la tête de la mariée. À ce titre, il se décline également sous les noms de « voile de mariée », « voile de mariage », ou plus couramment voile de la mariée. Par métonymie, il désigne un grand nombre de chutes d'eau, appelées le Voile de la Mariée, la chute du Voile de la Mariée ou les chutes du Voile de la Mariée. Il constitue par ailleurs des noms vernaculaires d'espèces botaniques.

Botanique 
 Le Voile de la mariée (Sempervivum arachnoideum) est une espèce de plantes herbacées, de la famille des Crassulacées.
 le Stipe voile de mariée () est une espèce de plantes herbacées, de la famille des Poacées.

Chutes d'eau

les chutes du Voile de la Mariée, dans la province du Mpumalanga ;

les chutes du Voile de la Mariée, dans les Nouvelle-Galles du Sud ;
 les chutes Govetts Leap, aussi appelées chutes du Voile de la Mariée ;

les chutes du Voile de la Mariée, en Alberta ;
 les chutes du Voile de la Mariée, en Colombie-Britannique ;
 les chutes du Voile de la Mariée, en Ontario ;

Alaska
 les chutes du Voile de la Mariée, à Skagway ;
 les chutes du Voile de la Mariée, dans la région de recensement de Valdez-Cordova ;
 Arkansas
 les chutes du Voile de la Mariée, dans le comté de Cleburne ;
 Californie
 les chutes du Voile de la Mariée, dans la forêt nationale d'Eldorado ;
 la chute du Voile de la Mariée, dans la vallée de Yosemite ;
 Caroline du Nord
 les chutes du Voile de la Mariée, dans la forêt d'État DuPont ;
 les chutes du Voile de la Mariée, dans la forêt nationale de Nantahala ;
 Colorado
 les chutes du Voile de la Mariée, à Colorado Springs ;
 les chutes du Voile de la Mariée, à Glenwood Springs ;
 les chutes du Voile de la Mariée, à Idaho Springs ;
 les chutes du Voile de la Mariée, dans le parc national de Rocky Mountain ;
 les chutes du Voile de la Mariée, à Telluride ;
 Dakota du Sud
 les chutes du Voile de la Mariée, à Spearfish ;
 Michigan
 les chutes du Voile de la Mariée, dans le Pictured Rocks National Lakeshore ;
 Minnesota
 les chutes du Voile de la Mariée, à Minneapolis ;
 New Hampshire
 les chutes du Voile de la Mariée, à Franconia ;
 New York
 les chutes du Voile de la Mariée, dans les montagnes Catskill ;
 les chutes du Voile de la Mariée, l'une des trois chutes du Niagara ;
 Ohio
 les chutes du Voile de la Mariée, à Bedford ;
 Oregon
 les chutes du Voile de la Mariée, dans la gorge du Columbia ;
 Pennsylvanie
 les chutes Bushkill, aussi appelées chutes du Voile de la Mariée ;
 Tennessee
 les chutes du Voile de la Mariée, à Monteagle ;
 les chutes du Voile de la Mariée, à Sewanee ;
 Utah
 les chutes du Voile de la Mariée, dans le canyon Provo ;
 Washington
 les chutes du Voile de la Mariée, dans le comté de Snohomish ;

le Voile de la Mariée, dans la commune de Salazie, à La Réunion ;
 le Voile de la Mariée, dans les communes d'Entre-Deux et du Tampon, à La Réunion ;
 le Voile de la Mariée, dans la commune de Bocognano en Corse-du-Sud ;

la chute du Voile de la Mariée, à Kindia ;

les chutes du Voile de la Mariée, dans la région de Waikato, sur l'île du Nord ;
 les chutes du Voile de la Mariée, à Rotorua, sur l'île du Nord ;
 les chutes du Voile de la Mariée, Canterbury, sur l'île du Sud ;
 les chutes du Voile de la Mariée, dans le canyon Skippers, Otago, sur l'île du Sud ;
 les chutes du Voile de la Mariée, à Routeburn, Otago, sur l'île du Sud ;

les chutes du Voile de la Mariée, dans le comté de Møre et Romsdal ;

la chute du Voile de la Mariée, dans la province de Chanchamayo ;

les chutes du Voile de la Mariée, dans la région de Mindanao du Nord ;

la chute du Voile de la Mariée, à Madère ;

les chutes du Voile de la Mariée, dans la province du Manicaland.